Saussay, commune française d'Eure-et-Loir
 Saussay, commune française de la Seine-Maritime
 Saussay, ancienne commune française de la Sarthe, aujourd'hui intégrée à Montfort-le-Gesnois

Voir aussi 
 Saussay-la-Campagne, commune française de l'Eure
 Saussey, commune française de la Côte-d'Or
 Saussey, commune française de la Manche
 La Saussaye, commune française de l'Eure
 Victorien Triaureau du Saussay dit Victorien Du Saussay (1868-1928), écrivain français

Autre formes 
 Le Saulchoy